Чемпіонат Чорногорії з футболу 2020—2021 — 15-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Чорногорії. Титул вдруге поспіль здобув Будучност.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця 

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 — 6 червня 2021

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Чорногорії на soccerway 

Чемпіонат Чорногорії з футболу
Чорногорія
Чорногорія
2020 у чорногорському спорті
2021 у чорногорському спорті